Mitzi – diminutivo tedesco del nome Maria
Mitzi – modello di autovettura utilitaria realizzato dalla SIATA e prodotto in Argentina dalla Rycsa